Michał Hliszczak (ur. 23 stycznia 1870 w Jędruszkowcach, zm. 25 sierpnia 1936 w Sanoku) – polski urzędnik skarbowy.

Życiorys 
Urodził się 23 stycznia 1869 w Jędruszkowcach. Był synem Andrzeja wzgl. Jędrzeja (tamtejszy rolnika) i Marii z domu Pastuszak. W roku szkolnym 1889/1890 był uczniem C. K. Gimnazjum w Sanoku, będąc wówczas repetentem w V klasie.

W okresie zaboru austriackiego w ramach autonomii galicyjskiej służył w C. K. Armii przez dwa lata i 11 miesięcy. Wstąpił do c. k. służby cywilnej 10 lutego 1896. Został zatrudniony w urzędzie starostwa c. k. powiatu sanockiego, gdzie od 1896 był praktykantem w głównym urzędzie podatkowym. Mianowany oficjałem podatkowym 12 grudnia 1908. Od tego czasu był oficjałem podatkowym w urzędzie podatkowym przy starostwie c. k. powiatu sanockiego.

Uchwałą Rady Miejskiej w Sanoku z 1923 został uznany przynależnym do gminy Sanok. Zmarł 25 sierpnia 1936 w Sanoku. Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Jana Matejki w Sanoku.

Był żonaty z Julią z Simonów (zm. 10 czerwca 1914 w Krakowie w wieku 42 lat), z którą miał córkę Olgę (zm. 1910 w wieku 10 lat), Stefanię (1907-1982, po mężu Bar) i inne dzieci. 22 czerwca 1921 ożenił się z Pauliną Bronisławą Lorenc z domu Jayko (1888-1959). Miał też córki Izabelę (ur. 1917, w 1940 więziona przez Niemców w więzieniu w Sanoku), Janinę (ur. 1920, od 1944 zamężna z Jerzym, lekarzem weterynarii, synem Józefa Serwy).

Odznaczenia 
austro-węgierskie
 Brązowy Medal Jubileuszowy Pamiątkowy dla Sił Zbrojnych i Żandarmerii (przed 1912).
 Medal Jubileuszowy Pamiątkowy dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych (przed 1912).
 Krzyż Jubileuszowy dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych (przed 1912)

Uwagi

Przypisy 

Galicyjscy urzędnicy skarbowi
Pochowani na Cmentarzu Centralnym w Sanoku
Polacy odznaczeni Krzyżem Jubileuszowym dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych
Polacy odznaczeni Medalem Jubileuszowym Pamiątkowym dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych
Polacy odznaczeni Medalem Jubileuszowym Pamiątkowym dla Sił Zbrojnych i Żandarmerii
Polacy – żołnierze Cesarskiej i Królewskiej Armii
Uczniowie Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku
Urodzeni w 1870
Urzędnicy związani z Sanokiem (zabór austriacki)
Zmarli w 1936